Расторог — топоним.
 Расторог — село в Железногорском районе Курской области.
 Расторог — упразднённый посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Расторог — река в Дмитровском районе Орловской области, левый приток Неруссы.